Karld David Larson (nacido el 15 de octubre de 1991 en Suecia) es el vocalista de la banda de Rock Alternativo, Indie y Synthpop The Royal Concept.

Reseña biográfica 
David nació en Suecia. Sus padres son músicos y desde pequeño ha estado rodeado de música, esa es una de las principales razones por las que se dedica a la música.

Tiene un hermano menor llamado Jonathan Larson que acompaña a The Royal Concept en los conciertos.

El 28 de mayo de 2013 lanzó On Our Way, en la plataforma de YouTube, canción más conocida del grupo The Royal Concept, incluida en el soundtrack del videojuego de Electronic Arts, FIFA 14. Además, Goldrushed, canción del mismo grupo fue incluida un año antes en el videojuego FIFA 13 de la misma compañía.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.

Nacidos en 1986
Músicos de Suecia
Cantantes de Suecia
Hombres